(«Шюль а Рунь», ; в другом орфографическом варианте — ) — ирландская народная песня.

Название может быть переведено как «иди, мой милый»:  — императив, обозначающий «иди!»;  — ласковое обращение к любимому человеку в звательном падеже.

Описание 
Песня исполняется от лица женщины, переживающей за своего возлюбленного, который отправился служить, и желающей каким-либо образом помочь ему.

Песня имеет куплеты на английском языке, и припев — на ирландском (макаронизм).

Первый куплет и припев песни звучат следующим образом:
 I wish I was on yonder hill
 'Tis there I’d sit and cry my fill
 And every tear would turn a mill
 Is go dté tú mo mhuirnín slán

 Припев
 Siúil, siúil, siúil a rúin
 Siúil go socair agus siúil go ciúin
 Siúil go doras agus éalaigh liom
 Is go dté tú mo mhúirnín slán

Исполнители песни 
 Acabella — Siúil a Rúin (After Albany — 02) (2002)
 Akelarre Agrocelta — Siúil a Rúin (La Amenaza Celta — 04) (2005)
 Alizbar и ансамбль Ann’Sannat (1998)
 Allison Barber — Siúil a Rúin (Traveling Home — 03)
 Altan — Siúil a Rúin with Mary Black, Altan Beo — 21 Bliain ag Ceol, Celtic Connections, Glasgow, 2006
 Anam — Siúil a Rúin (First Footing — 03) (2000)
 Anúna — Siúil a Rúin (Celtic Origins DVD, Trinity Cathedral Ohio 2007)
 Anúna — Siúil a Rúin (Invocation — 11) (1994)
 Aoife Ní Fhearraigh — Siúil a Rúin (If I Told You — 09) (2006)
 Barbara Karlik — Siúil a Rúin (Karczma Niedokończonych Opowieści/Inn of Unfinished Tales — 02) (2010)
 Bruadar — Siúil a Rúin (Bruadar — 07)
 Caoilte O' Súilleabháin — Siúil a Rúin (Before Leaving — 03) (2002)
 Carmel Gunning — Siúil a Rúin (The Lakes of Sligo — 04)
 Cécile Girard — Siul a run (Sur un fil doré — 09)
 Celtic Woman (Órla Fallon) — Siúil a Rún (walk my love) (Celtic Woman — 08) (2004)
 Ciúnas — Siúil a Rúin (Celtic Tiger — 08) (2001)
 Clannad — Siúil a Rún (Dulaman — 07) (1976)
 Connie Dover — Siúil a Rúin (The Wishing Well — 04) (1994)
 Éilís Kennedy — Siúil a Rúin (One Sweet Kiss — 08) (2006)
 Elane — Shule Aroon (The Fire of Glenvore) (2004)
 Elizabeth Cronin — Siúil a Rúin (Folksongs of Britain, Vol 1, Songs of Courtship — 10)
 Jim Causley — Shulé Rune (Lost Love Found — 05) (2007)
 Kate Crossan — Siúil a Rúin (Voice Of The Celtic Heart — 09) (2001)
 Kate Price — Siúil a Rún (Deep Heart’s Core — 08) (1997)
 Kokia — Siúil A Rúin (Fairy Dance: Kokia Meets Ireland — 06) (2008)
 Len Graham & Skylark — Siúil a Rúin (The Celts Rise Again — 11)
 Lintie — Siúil a Rún
 Lisa Kelly — Siúil a Rúin (Lisa — 01) (2005)
 Lord of the Dance (musical) — Siúil a Rúin (Lord Of The Dance — 02) (1996)
 Maighréad Ní Dhomhnaill & Ó Iarla Lionaird, — Siúil a Rúin (Sult — 09) (1997)
 Maighréad Ní Dhomhnaill & Tríona — Siúil a Rúin (Donal Lunny’s Coolfin — 11)
 Mary Black — Siúil a Rúin (The Highland Sessions — BBC4 2005 — Killiecrankie, Perthshire)
 Mary Black — Siúil a Rúin (Full Tide — 09) (2005)
 Morning Star — Siúil a Ghrá (Away Ye Go Now! — 14)
 Na Casaidigh — Siúil, a Ghrá (Farewell My Love) (13) (1961) (The Cassidys)
 Natural Gas — Siúil a Rúin (Live in Belgium — 13) (2000)
 Nora Butler — Siúil a Rúin — Geantraí (www.tg4.ie) 2007-06-21
 Reeltime — Siúil a Rúin (The Celtic Spirit of Ireland CD 2 — 03)
 Scantily Plaid — Siúil a Rúin (Just Checking In — 01)
 Siobhan Owen — Siúil a Rún (Purely Celtic — 08) (2008)
 Sissel Kyrkjebø & the Chieftains — Siúil a Rúin (Tears of Stone −12) (1999)
 Thanateros — Siuil a Run (Into the Otherworld) (2005)
 The Irish Group — Siúil a Rúin (Going Home — 05)
 The Songs of Elisabeth Cronin
 Sarah McCaldwin and The Corrs on her album: Destiny and on their album: Forgiven Not Forgotten.
 Lisa Canny — Súil, A Rúin (2013)

См. также 
 Музыка Ирландии

Культура Ирландии
Народные песни Ирландии